2. ŽNL Virovitičko-podravska predstavlja 7. stupanj  nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klub prelazi u viši rang - 1. ŽNL Virovitičko-podravska, dok posljednji ispada u 3. ŽNL.

Dosadašnji prvaci 

 
:Kategorija:2. ŽNL Virovitičko-podravska  
:Kategorija:Sezone petog ranga HNL-a  
:Kategorija:Sezone šestog ranga HNL-a

Sudionici

Sezona 2008./09.

Povezani članci  
 1. ŽNL Virovitičko-podravska
 3. ŽNL Virovitičko-podravska
 Kup Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije 
 Prva županijska nogometna liga

Vanjske poveznice  
 znsvpz.hr, Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije 
 znsvpz.hr, II. ŽNL Zapad - Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije 
 znsvpz.hr, II. ŽNL Istok - Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije

Izvori 
 
  sofascore.com, 2. ŽNL Virovitičko-podravska - Istok 
  sofascore.com, 2. ŽNL Virovitičko-podravska - Zapad 
  tipsscore.com, 2. ŽNL Virovitičko-podravska - Istok 
  tipsscore.com, 2. ŽNL Virovitičko-podravska - Zapad 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", ISSN 0042-6849